

Жінки 
 Ращупкіна Олександра Митрофанівна (1914—2010) — радянська танкістка, учасниця Другої світової війни. У роки війни під чоловічим ім'ям Олександр Ращупкін служила механіком-водієм танка Т-34.

Чоловіки 
 Ращупкін Андрій Іванович (1920—1941) — молодший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Ращупкін Віктор Іванович (* 1950) — радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Ращупкін Геннадій Михайлович (* 1933) — радянський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Ращупкін Олександр Миколайович (1906—1958) — червоноармієць, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Ращупкін Юрій Михайлович (* 1939) — радянський футболіст, виступав на позиції захисника.

Див. також 
 Рощупкін